Dodson (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Dodson (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana
 James Dodson (científic) (~1710-57), matemàtic anglès, pioner de la ciència actuarial
 Peter Dodson, paleontòleg que ha publicat nombrosos articles científics i ha escrit i col·laborat en llibres sobre dinosaures